Niederwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Anika Niederwieser (* 1992), italienische Handballspielerin
 Erwin Niederwieser (* 1951), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Niederwieser (genannt Stabeler, 1853–1902), Südtiroler Bergführer
 Stephan Niederwieser (* 1962), deutscher Schriftsteller